Вильфранк — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Вильфранк — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи

См. также 
 Вильфранш